HDE bzw. HdE steht als Abkürzung für:
 Hauptverband des Deutschen Einzelhandels, heute Handelsverband Deutschland
 Haus der Elektroindustrie in Berlin-Mitte, Alexanderplatz
 Henry Draper Extension, die Erweiterung des astronomischen Sternkatalogs von Henry Draper, siehe Henry-Draper-Katalog

Abkürzung